L'Olona est un fleuve de Lombardie en Italie
 L'Olona est un ancien département d'Italie

Toponymes 
 Castiglione Olona
 Fagnano Olona
 Gornate-Olona
 Olgiate Olona
 Solbiate Olona
 Vedano Olona
 Induno Olona
 San Vittore Olona

 Port Olona est le port de plaisance de la ville des Sables-d'Olone

Divers 
 Coppa Val d'Olona, course cycliste courue de 1906 à 1910